Dublin může být:

Irsko
 Dublin – hlavní město Irska
 Hrabství Dublin – hrabství
 Jižní Dublin – část hrabství Dublin

Austrálie
 Dublin (Austrálie)

Bělorusko
 Dublin (Bělorusko)

USA
 Dublin (Alabama)
 Dublin (Florida)
 Dublin (Georgie)
 Dublin (Indiana)
 Dublin (Kalifornie)
 Dublin (Kentucky)
 Dublin (Maryland)
 Dublin (Missouri)
 Dublin (New Hampshire)
 Dublin (Severní Karolína)
 Dublin (Ohio)
 Dublin (Pensylvánie)
 Dublin (Texas)
 Dublin (Virginie)